Натуральне число 1530
 1530 рік до нашої ери
 1530 рік нашої ери